Німан може значить:
 Німан — місто в Калінінградській області (Росія).
 Німан — річка, що протікає територією Білорусі, Литви та Калінінградської області Росії.
 Німан — річка, права притока Буреї.

У спорті:
 Німан — хокейний клуб із Гродно.
 Німан — футбольний клуб із Гродно.

Люди
Німан (Нєман) Йосип Григорович — український радянський авіаконструктор
 Альберт Німанн (англ. Albert Niemann; 1834–1861) - німецький фармацевт, винахідник кокаїну.